Eila Pehkonen (1924-1991), actrice finlandaise ;
 Sakari Pehkonen (1966-), joueur de basket-ball finlandais.